Villahán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villahán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villahán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar